Název Jablonné má více sídel:
 Jablonné v Podještědí, město v okrese Liberec
 Jablonné nad Orlicí, město v okrese Ústí nad Orlicí

Podobné názvy 
 Jablonec
 Jablonná

Externí odkazy